Чемпионат Люксембурга по футболу 1937/1938 — 28-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1937/1938
Люксембург
Люксембург
1937 год в Люксембурге
1938 год в Люксембурге